Pfarrkirche Schönberg bezeichnet:

 Pfarrkirche Schönberg am Kamp, Niederösterreich
 Pfarrkirche Schönberg ob Knittelfeld, Steiermark
 Pfarrkirche Schönberg-Lachtal, Steiermark
 Pfarrkirche Schönberg im Stubaital, Tirol